Candilejos  puede referirse a:

 el nombre común de la planta Aristolochia baetica; 
 el nombre común de la planta Arisarum vulgare; o
 el nombre común de la planta '''''Narcissus cernuus.